Girls Day je kariérní den pro dívky, který se koná každoročně v dubnu. Cílem akce Girls Day je povzbudit zájem dívek o studijní obory a profese v oblasti vědy, IT a STEM prostřednictvím workshopů, přednášek a diskuzí v technologických firmách a institucích. V České republice pořádá Girls Day obecně prospěšná společnost Gender Studies již od r. 2012.

Historie 
Girls Day probíhá tradičně každý rok čtvrtý čtvrtek v dubnu v rámci Mezinárodního dne dívek v ICT a STEM oborech. Jedná se o akci, která probíhá současně v zemích po celém světě, často pod záštitou OSN. Podstatou a důvodem vzniku této akce je snaha bojovat proti zakotveným stereotypům, které ovlivňují vnímání schopností a dovedností žen. Kvůli těmto stereotypům jsou tak dívky často už od dětství odrazovány svým okolím od studia technických oborů a musejí překonávat celou řadu překážek. Dokládají to i mezinárodní data, např. dle studie EIGE je v oborech ICT v rámci EU zapojeno pouze okolo 17 % žen. Girls Day tak může pomoci dívkám zmíněné obory přiblížit a motivovat je i k jejich studiu. Zapojení vyššího počtu žen do vědy a techniky může být výhodné i pro samotné firmy. Ty s vyrovnanějším zastoupením žen a mužů v zaměstnanecké populaci jsou schopny lépe reflektovat potřeby svých zákazníků a zákaznic. Ve výsledku pak mohou „spíše přicházet například s inovativními produkty a řešeními".

Podle zprávy OSN a údajů UNESCO „na všech úrovních vědy a technických oborů přetrvává na celém světě genderová nerovnost. Ženy sice za poslední desítky let dokázaly podstatně zvýšit své zastoupení ve všech oborech vyššího vzdělávání, přesto je jejich podíl stále nízký zejména v oborech informačních a komunikačních technologií (3 %), přírodních věd, matematiky a statistiky (5 %) a v oborech technických (8 %). V oblasti výzkumu je celosvětově podíl žen jen 30 %." V celé Evropě je pak nedostatek zejména ICT specialistů a specialistek. V České republice se jedná zhruba o 30 tisíc pracovních míst a trend se příliš nezlepšuje.

OSN dále upozorňuje na klíčovou roli žen v potírání pandemie covidu-19, na problematiku nerovného odměňování nebo genderových stereotypů. Podle ITU OSN jsou dívky, které ovládají dovednosti z oblasti ICT a STEM, „lépe vybaveny pro rovnocenné a aktivní zapojení do měnících se ekonomik  a vyvíjejících se trhů práce”.

Průběh 
Girls Day je otevřený pro všechny dívky ve věku od 15 do 25 let, účast je zdarma. Účelem celé akce je možnost načerpat inspiraci pro budoucí studijní či pracovní kariéru v technických oborech. Dívky si na akci mohou vyzkoušet například základy programování, elektro projektování, nové telekomunikační technologie nebo práci s 3D virtuální realitou.

Do Girls Day mohou být zapojeny firmy, vysoké školy a vědecké instituce, které působí v oblasti technických oborů. Zapojené firmy a vysoké školy vytváří vlastní program, který probíhá většinou v dopoledních hodinách. V rámci toho firma nebo vysoká škola klasicky představí klíčové aktivity, kterým se věnuje, nabídne prohlídku daného pracoviště, provozu. Dále probíhají krátké rozhovory se zaměstnankyněmi případně stážistkami, které představí čemu se věnují, jak se k práci dostaly apod., a působí tak pro dívky jako role models. Dívky si také mohou technologie samy vyzkoušet v rámci nejrůznějších workshopů. Podstatou celého Girls Day je tak to, že se jedná o den interaktivní, který by měl ukazovat reálné fungování pracoviště či provozu a dívky by si měly odnést nové poznatky, dovednosti i inspiraci pro svá budoucí studia či profesi.

Reference 

Gender Studies